Остров Лаврова (Красноярский край) — входит в архипелаг Северная Земля
 Остров Лаврова (Приморский край) — входит в архипелаг Императрицы Евгении